Schurimuri bezeichnet:

 einen aufgeregten, hektischen Menschen (in Süddeutschland seit dem 16. Jahrhundert bezeugt; das Wort ist laut Duden möglicherweise mit Schorlemorle verwandt, siehe Schorle)
 Sultan Schurimuri, eine Person aus dem Puppenspiel Kasperl in der Türkei (1845) von Franz von Pocci (1807–1876), welche dort vom Kasperl Larifari erschlagen wird